Alope (geslacht), een geslacht van garnalen

Alope () is daarnaast een Griekse naam, die kan verwijzen naar:
 Alope (dochter van Kerkyon), moeder van Hippothoon;
 Alope (bron), waar zich het graf van de eerder vermelde Alope zou bevinden;
 Alope (Phthiotis), een stad in Zuid-Thessalië;
 Alope, een deel van de stad Lokris Opuntia in het oosten van Centraal-Griekenland;
 Alope, een deel van de stad Lokris Ozolia in het westen van Centraal-Griekenland;
 Alope (Ionië), een streek bij Efeze